

Ігри 
 Джокер (гральна карта) — карта у стандартній колоді з 54 гральних карт
 Джокер (гра) — картярська гра

Література 
 Джокер (персонаж) — персонаж усесвіту DC Comics, ворог Бетмена

Кіно 

 Джокер (фільм, 1991) — радянська пригодницька комедія.
 Джокер (фільм, 2004) — український фільм.
 Джокер (фільм, 2010) — російський фільм.
 Джокер (фільм, 2019) — американський фільм про персонажа коміксів.

Спорт 
 Гравець y командних видах спорту, який вийшов на заміну.

Примітки